Cydney (pron.: /sɪdni/) est un prénom d'origine anglo-saxonne et est une orthographe alternative du prénom Sidney ou Sydney. L'usage du prénom vient originellement du nom. La signification d'origine est « île étendue » (wide island en anglais). 
[æt þǣre] sīdan īege = "[à la] île étendue/prairie inondable (au datif). Il y a aussi une connexion étymologique avec la ville française de Saint-Denis. D’autres versions du nom sont aussi utilisées comme Sydnie, Sydnee et Sydni. Les noms Sidney et Sydney sont utilisés comme prénoms masculin et féminin depuis le .

Histoire du nom 
La famille Sidney devint importante durant la Dynastie Tudor en Angleterre avec le courtisan Sir William Sidney (mort en 1554). Son fils Henry Sidney (1529-1586) devint un politicien et courtisan. Il fut le père de Philip Sidney (1554-1586) poète d'Elizabeth I et Robert Sidney (mort en 1626) qui devint Baron Sydney de Penhurst en 1603. Après Robert, les comtes de Leicester eurent le nom Sidney/Sydney.

Popularité du prénom et ses variantes 
La variante du nom, Cydney reste plus rare aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni, que les versions « Sidney » et « Sydney ». Une explication possible de la popularité du prénom Sidney aux États-Unis pendant le  vient de l'admiration d'Algernon Sidney, un républicain pendant la Première Révolution anglaise, période qui avait abouti à la décapitation du roi Charles . Le prénom a atteint un maximum de popularité pendant les années 1910. La popularité du prénom a baissé continuellement depuis cette date. 

Historiquement, le prénom et toutes ses variantes ont été majoritairement masculins mais ils ont désormais tendance à être utilisés comme nom féminin, en particulier Cydney et Sydney. Un exemple très démonstratif est le fait que l'acteur Sidney Poitier ait prénommé sa fille Sydney. 

Il y a eu une tendance à donner le prénom Sidney/Sydney aux filles pendant les années 1990, mais cette tendance a baissé aussi depuis 2000. L'usage de la variante: Cydney est plus commun, comme prénom féminin aux États-Unis, mais l'usage pour les hommes ou les femmes reste rare . Par exemple: dans tous les recensements de la population des États-Unis entre 1790 et 1940 seulement 205 personnes avaient le prénom Cydney, 118 hommes (58%) et 87 femmes (42%). Un diminutif existe : Cyd. 

Les estimations (2014) du nombre de personnes appelées « Cydney » (et les versions les plus populaires: « Sidney » et « Sydney ») aux États-Unis sont les suivantes:

Les chiffres représentant les personnes nées avec le nom « Cydney » en Angleterre et au Pays de Galles (basé sur le "England & Wales, Birth Index, 1916-2005") sont les suivants:

Exemples 
Exemples de personnes célèbres avec le prénom Cydney (ou diminutif Cyd) incluent :

Hommes 
Cydney W. "Cyd" Adams (1949 – 2005) poète américain et académicien.

Femmes 
Cyd Charisse (1922 -2008) actrice américaine et danseuse (née Tula Ellice Finklea).

Références